Нефтяной:
 Нефтяной — российский концерн.
 Нефтяной — посёлок  в Томске (образован 19 июля 1999 году путём объединения 1-го Нефтяного и 2-го Нефтяного посёлков).
 Нефтяной — посёлок, современная станица Нефтяная, Краснодарский край.

Примечания